Foulé steht für:
 Foulé (Textilie), Gewebe
 Eugène Foulé (1902–nach 1944), französischer Kollaborateur 

Siehe auch
 Foul